Лига Арабского залива 2018/2019 годов () — 44-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Он начался 30 августа 2018 года и закончился 26 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Хатта». Лигу пополнили «Бани Яс» и «Аль-Иттихад Кальба», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2017/18, а также «Аль-Фуджайра», победившая в стыковых играх.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на soccerway

Чемпионат ОАЭ по футболу
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2018 году
Спорт в ОАЭ в 2019 году